devìa – terza persona singolare del presente indicativo del verbo deviare

Geografia
Devia – antico casale pugliese nel comune di San Nicandro Garganico.

Persone
Mariella Devia – soprano italiano (1948–)

Zoologia
Devia – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae.